Респу́блика Крым (, ) — самопровозглашённое государство, существовавшее с 17 по 18 марта 2014 года. Располагалось на Крымском полуострове, включало территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, занятые российскими войсками при поддержке крымских отрядов самообороны. Украина Республику Крым не признавала и продолжила считать эти территории своими.

Независимость Республики Крым являлась заведомо временной и провозглашалась для юридического упрощения присоединения Крыма к России, нося тем самым сугубо «технический», формальный характер. Она была признана только Россией.

История 

Одностороннее провозглашение независимости и последовавшее уже на следующий день упразднение Республики Крым произошло в ходе присоединения Крыма к Российской Федерации, осуществлённого в феврале—марте 2014 года. Ему непосредственно предшествовали многомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции («Евромайдан»). Гражданское противостояние в Крыму обострилось после того, как в феврале 2014 года они привели к смене власти на Украине: ряд решений новой власти (голосование Верховной рады об отмене закона об основах государственной языковой политики, подготовка закона о люстрации) способствовал мобилизации значительного количества этнических русских, составлявших большинство населения Крыма, против новых властей Украины. Особую позицию занял Меджлис крымскотатарского народа, претендующий на роль представительного органа крымских татар. 21-23 февраля он организовал массовые акции в поддержку новой украинской власти.

В отличие от 1990-х годов, Россия на этот раз оказала деятельную поддержку пророссийским силам в Крыму. При этом на Украине принято считать, что Россия инициировала свои действия в отношении полуострова ещё 20 февраля, то есть до смещения Януковича с поста президента, тогда как по утверждению российских властей, поручение «начать работу по возврату Крыма» было отдано президентом Путиным утром 23 февраля, после проведения спецоперации по эвакуации смещённого президента В. Ф. Януковича.

23—24 февраля под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 26 февраля сторонники Меджлиса и новой украинской власти попытались занять здание крымского парламента и заблокировать его работу. Рано утром 27 февраля российский спецназ занял здания органов власти АР Крым, после чего депутаты Верховного Совета АР Крым, собравшиеся в здании парламента, отправили в отставку правительство Анатолия Могилёва и приняли решение о проведении 25 мая общекрымского референдума о расширении автономии полуострова в составе Украины. Новое правительство Крыма возглавил лидер партии «Русское единство» Сергей Аксёнов, заявивший о непризнании нового руководства Украины и обратившийся к руководству России за «содействием в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым».

1 марта Совет Федерации удовлетворил официальное обращение президента Владимира Путина о разрешении на использование российских войск на территории Украины, хотя к этому времени они там уже фактически использовались. Российскими военнослужащими совместно с отрядами добровольцев были блокированы все объекты и воинские части ВС Украины на территории полуострова, командование которых отказалось подчиниться правительству Крыма. 6 марта была изменена формулировка вопроса, выносившегося на готовившийся референдум, — населению было предложено проголосовать о присоединении Крыма к России. Не дожидаясь результатов референдума, власти АРК обратились к российскому руководству с просьбой о начале процедуры вхождения Крыма в Российскую Федерацию и приняли постановления об обособлении исполнительной власти и судебных органов крымской автономии от Украины. Ещё до этого было объявлено о создании вооружённых сил крымской автономии.

Присоединение Крымского полуострова к России на правах российского региона требовало соблюдения процедур, установленных федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 года. Согласно этому документу, принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется исключительно по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства, причём инициатором такой процедуры должно быть именно иностранное государство (а не РФ). Россия, следовательно, нуждалась в согласии Украины на данную процедуру — согласии, получение которого было невозможно. 

11 марта, с целью преодоления указанных проблем, Верховным Советом АРК (большинством 78 депутатов Верховного Совета АРК из 81, принявшего участие в голосовании) и Севастопольским горсоветом была принята Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, в которой, со ссылкой на положения Устава Организации Объединённых Наций и ряд других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а также на решение Международного суда ООН о правомерности провозглашения независимости Косова, было заявлено о намерении руководства Автономной Республики Крым и города Севастополя провозгласить независимость Крыма в случае, если в результате референдума 16 марта 2014 года будет принято решение о вхождении Крымского полуострова, включая территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в состав России.

В Декларации было заявлено и название предполагаемого государства — предполагалось, что оно будет называться Республикой Крым, без указания на «автономный статус», провозглашался демократический светский и многонациональный характер государства, его обязательство поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории; заключительный пункт документа предполагал обращение к России с предложением о принятии в состав РФ.

МИД России в тот же день заявил, что считает решение парламента Крыма объявить Декларацию о независимости абсолютно правомерным. МИД Украины в свою очередь выразил протест в связи с данным заявлением МИД России и назвал решение Верховного Совета Автономной Республики Крым «антиконституционным, незаконным и юридически ничтожным», в дальнейшем оно приостанавливалось исполняющим обязанности президента Украины и было отвергнуто конституционным судом страны.

16 марта в Крыму состоялся референдум, по официальным результатам которого подавляющее большинство голосовавших поддержало присоединение к России.

17 марта, опираясь на итоги референдума, Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством — Республикой Крым, в которой Севастополь имеет особый статус, — и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве субъекта со статусом республики. Согласно принятому ВС АРК постановлению о правопреемстве республики, «территория Республики Крым определяется границами Автономной Республики Крым и города Севастополя, существовавшими на день провозглашения Республики Крым как независимого суверенного государства». Сам парламент стал именоваться Государственным советом и получил статус высшего органа власти республики. Депутатский состав парламента предполагалось сохранить до сентября 2015 года. Согласно принятому решению, до принятия новой редакции Конституции республики в силе была оставлена Конституция АРК 1998 года.

Парламент Крыма своим постановлением также одобрил частичную отмену законодательства Украины и передал имущество и денежные средства украинских государственных органов, а также государственную собственность Украины в распоряжение Республики Крым. В частности, были национализированы порты Крыма и расположенное на территории Крыма имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза», Керченская паромная переправа, Керченский государственный морской технологический университет, Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии, а также собственность Администрации морских портов Украины, Севастопольского регионального представительства классификационного общества «Регистр судоходства Украины» и Севастопольского филиала Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, дорожная (в том числе железнодорожная) инфраструктура Крыма, аэронавигация полуострова, была создана собственная авиакомпания «Универсал-Авиа», которая ранее осуществляла нерегулярные перевозки.

Также были национализированы заповедники, природные парки, лесхозы и охотничьи хозяйства. Под национализацию попала 131 компания агропромышленного комплекса, среди которых винодельческие заводы «Магарач» и «Массандра», завод шампанских вин «Новый Свет».

Было принято решение о создании Пограничной службы республики и ряда других ведомств — Агентства рыбного хозяйства, Службы статистики, Республиканского комитета по геологии и природным ресурсам. Ряд органов власти республики был преобразован в министерства — в частности, министерство топлива и энергетики и министерство по информации и массовым коммуникациям. Исполнительные органы АРК были переименованы в органы власти РК, в частности крымское правительство стало называться Советом министров Республики Крым.

В то же время депутаты продлили на некоторое время действие на территории провозглашённой республики судебных органов Украины, а также бюджетного и налогового кодексов Украины.

Депутаты приняли временное положение о Банке Крыма, на который были возложены «защита и обеспечение устойчивости денежного обращения; развитие и укрепление банковской системы; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчётов». Официальной денежной единицей Республики Крым был объявлен российский рубль, при этом также было объявлено, что гривна будет иметь такой же статус до 1 января 2016 года. Парламент поручил Совету министров Крыма подготовить проект обращения к Российской Федерации об оказании финансовой помощи в объёме, необходимом для бесперебойного функционирования бюджетной системы страны. Было принято решение о переходе с 30 марта 2014 года на московское время (по состоянию на 30 марта 2014 года — UTC+4), действовавшее на территории АР Крым в первой половине 1990-х годов.

Государственный Совет Республики Крым уполномочил Сергея Аксёнова и Владимира Константинова подписать договор о присоединении Крыма к России.

На внеочередном пленарном заседании городского совета Севастополя 17 марта были утверждены результаты общекрымского референдума на территории Севастополя, было решено поддержать провозглашение независимости Крыма, переименовать Севастопольский городской совет в Законодательное собрание, а также уполномочить председателя координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексея Чалого подписать межгосударственный договор о принятии города-героя с особым статусом Севастополя в состав Российской Федерации.Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество не признавать Республику Крым, тогда как Россия в тот же день признала независимость республики и одобрила проект договора о присоединении Крыма.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля договор был подписан, в составе России были образованы 2 новых субъекта Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 21 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о принятии Крыма и Севастополя в состав России и о ратификации договора, в Крыму процедура ратификации не проводилась по причине её отсутствия.

Международно-правовой статус Республики Крым

Общий статус республики и вопрос о наличии признаков государственности 
С точки зрения России, Республика Крым к моменту её вхождения в РФ являлась суверенным и независимым государством, реализующим своё право на слияние с другим государством. Будучи признана только Россией, Республика Крым может рассматриваться как самопровозглашённое государство, распространёнными критериями которых являются «критерии государственности» по конвенции Монтевидео: наличие постоянного населения, определённой территории, собственного правительства, способности к вступлению в отношения с другими государствами. Республика Крым имела «определённую территорию» (хотя и неурегулированную окончательно) и население; крымские сепаратисты «пытались установить свою власть на полуострове» и исключить украинское управление им, стремясь обеспечить признание «эффективного» характера их сецессии.

Вместе с тем, «существенное российское присутствие» позволяет критикам ставить под вопрос наличие у республики соответствие критерию наличия собственного эффективного правительства («территория Крыма контролировалась скорее Россией, чем крымскими властями»), а тот факт, что территория республики являлась целиком спорной, выдвигается в качестве возражения тезису о наличии у республики одного из фундаментальных свойств государства — собственно «определённой территории». «Способность к вступлению в отношения с другими государствами» ставится под сомнение ввиду кратковременного существования РК, кроме того, она сковывалась тем, что референдум и провозглашение независимости (как и последовавшее формальное включение в РФ) не получили международного признания: в частности, Генеральная Ассамблея ООН в дальнейшем приняла резолюцию, в которой «призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя…», аналогичное осуждение изменений статуса Крыма содержалось и в заблокированном Россией проекте резолюции Совета Безопасности ООН, расклад голосов по которому «говорит о широком осуждении действий России со стороны членов ООН».

Вопрос о правомерности сецессии и применимости права на самоопределение 
Выход Автономной Республики Крым и Севастополя из состава Украины противоречит Конституции Украины, согласно которой вопрос изменения границ Украины должен решаться только на всеукраинском референдуме, назначаемом Верховной радой Украины. Руководство России в этой связи опирается на прецедент с признанием одностороннего провозглашения независимости Косова и концепцию «возмещающего отделения»; по утверждению РФ, предусмотренное Уставом ООН и Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года № 2625 (XXV), право на самоопределение, в том числе на «свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним», было реализовано «в экстремальных условиях невозможности реализации [населением Крыма] права на самоопределение в рамках Украины, усугубившихся приходом к власти незаконных властей, которые не представляют весь украинский народ».

Западные исследователи отвергают правомерность провозглашения независимости Крыма, в этой связи ими выдвигаются тезисы о соблюдении внутреннего самоопределения («с точки зрения международного права автономный статус республики Крым с его особыми полномочиями фактически уже исчерпывает право на самоопределение»), проведения референдума в условиях военного вмешательства («противоречившего императивным нормам международного права», в силу чего даже «искреннее желание крымчан присоединиться к России» не делает референдум законным), нарушении обязательств России по признанию границ Украины и невмешательству во внутренние дела страны, наконец, ставятся под сомнение соответствие жителей Крыма понятию «народа» и само самоопределение населения полуострова, а также применимость концепции «возмещающего отделения» (самой по себе спорной) и косовских аналогий к крымской ситуации. Российские же исследователи, в основном, признают его правомерным и соответствующим концепции возмещающего отделения, а военную поддержку властям самопровозглашённой республики рассматривают как призванную «избавить народ Крыма от насильственных действий <…> лишающих граждан возможности провести референдум».

Примечания

Ссылки 
 
 

2014 год в Крыму
Присоединение Крыма к Российской Федерации
Государственные и территориальные образования Крыма
Ранее существовавшие непризнанные государства на территории бывшего СССР
Сепаратизм на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
История Республики Крым
Марионеточные государства